Владислава „Ваца“ Ђорђевић (Београд, 10. мај 1974) српска је телевизијска, филмска, гласовна и позоришна глумица и певачица.

Биографија 
Владислава Ђорђевић је рођена 10. маја 1974. године у Београду. Глуму је дипломирала на Академији уметности Браћа Карић у класи професора Предрага Ејдуса. Издала је два албума са групом Vrooom у којој је певала. Игра у Малом позоришту Душко Радовић и у Атељеу 212, а играла је и у другим позориштима. Ради на ТВ Б92, где снима драмске емисије, рекламе и синхронизује цртане филмове. За најбољу женску улогу „Лажеш Мелита“ у Сплиту је 2010. године добила награду Мали Марулић. Радила је синхронизације анимираних филмова и серија за студије за студије Призор, Соло, Мириус, Имаго продукција, Ливада Београд, Басивити и Вочаут као и за Синкер медија и телевизије Б92 и Хепи ТВ.

Лични живот 
Њена старија сестра Ања Ђорђевић (1970) је активна композиторка и интерпретаторка.

Филмографија 

|-
| 2000. || Улица добре воље || радосна сова
|-
| 2002—2007. || Миле против транзиције || више улога
|-
| 2011. || Чувар || Искра
|-
| 2011. || Нарцис и ехо ||
|-
| 2011. || Залет ||
|-
| 2016. || Андрија и Анђелка || потенцијална станарка
|-
| 2019. || Жмурке (серија) || васпитачица
|-
| 2019. || Слатке муке || комшиница
|-
| 2019. || Реална прича || маркетинг дирекрор бакалукса
|}

Синхронизацијске улоге

Извори

Спољашње везе 
 
 Đorđević, Vladislava Театрослов на сајту Музеја позоришне уметности

Рођени 1974.
Српске глумице
Глумци из Београда
Српски гласовни глумци
Музичари из Београда